Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2012 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 23 do 29 stycznia 2012 w hali w Sheffield Arena w Sheffield.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek Włoszka Carolina Kostner. W parach sportowych złoty medal wywalczyli reprezentanci Rosji Tetiana Wołosożar i Maksim Trańkow, zaś w parach tanecznych Francuzi Nathalie Péchalat i Fabian Bourzat.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2011 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1996 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Warunkiem uczestnictwa zawodników wytypowanych przez krajową federację jest uzyskanie minimalnej oceny technicznej (TES) na międzynarodowych zawodach ISU w sezonie bieżącym lub poprzednim. Punkty za oba programy mogą być zdobyte na różnych zawodach. ISU akceptuje wyniki, jeśli zostały uzyskane na międzynarodowych konkursach uznawanych przez ISU na co najmniej 21 dni przed pierwszym oficjalnym dniem treningowym mistrzostw.

Sportowcy, którzy nie osiągnęli wymaganej minimalnej oceny technicznej (TES), a zostali zgłoszeni do zawodów, musieli wystąpić w rundzie eliminacyjnej.

Kalendarium 
 22 stycznia – oficjalne treningi
 23 stycznia – runda kwalifikacyjna par tanecznych i solistów
 24 stycznia – runda kwalifikacyjna solistek
 25 stycznia – uroczyste otwarcie zawodów, program krótki par sportowych, taniec krótki
 26 stycznia – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 27 stycznia – program krótki solistek, taniec dowolny
 28 stycznia – program dowolny solistek, program dowolny solistów
 29 stycznia – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego była Rhumba.

Przypisy

Bibliografia 
 

2012
2012 w łyżwiarstwie figurowym
2012 w Anglii
Sport w Sheffield